

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Emma Zilli (1864-1901), soprano italienne
 Nina Zilli, (1980- ), auteure, compositrice et chanteuse italienne.

Économie
 Zilli est une marque française de prêt-à-porter.

Toponymes
 Zilli, village du Cameroun dans la commune de Dzeng
 Zilli, village du Cameroun dans la commune de Nkoteng.
 Zili, village du Cameroun dans la commune d'Awaé.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme